Ульяна Николаева:
 Николаева, Ульяна Геннадьевна (род. 1972) — российский социолог, культуролог, экономист.
 Николаева, Ульяна Олеговна (род. 1987) — российская футболистка.